Czwarte zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2012/2013 odbyły się w kanadyjskim mieście Canmore. Konkurencje zostały rozegrane 13, 15 i 16 grudnia 2012. Zawodnicy rywalizowali się w sprintach stylem dowolnym, następnie 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym ze startu wspólnego. Ostatnią konkurencją był bieg łączony 7,5+7,5 km (kobiety) i 15+15 km (mężczyźni).

Program zawodów

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet

Bieg na 15 km mężczyzn

Bieg łączony kobiet

Bieg łączony mężczyzn

Przypisy 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2012/2013
Puchar Świata w biegach narciarskich w Canmore
2012 w Kanadzie